Сара Юханна Линдборг (, род. ) — шведская спортсменка, борец вольного стиля, бронзовый призёр чемпионата Европы 2020 года. Участница II Европейский игр в Минске.

Биография 
На международных спортивных соревнованиях по борьбе выступает с 2013 года. Победительница чемпионата по борьбе среди северных стран 2018 года, в весовой категории до 57 кг, который состоялся в Швеции.

В 2018 году на чемпионате Европы среди юниоров в Риме в категории до 57 кг завоевала серебряную медаль, уступив в финале россиянке Виктории Ваулиной. На чемпионате мира среди юниоров этого же года она стала третьей, турнир состоялся в словацкой Трнаве.

В 2019 году приняла участие в соревнованиях по борьбе на II Европейских играх в Минске. В весовой категории до 57 кг заняла итоговое седьмое место. В этом же году впервые приняла участие во взрослом чемпионате мира по борьбе, который проходил в Казахстане. Заняла итоговое двадцатое место.

В феврале 2020 года на чемпионате континента в итальянской столице, в весовой категории до 57 кг Сара Юханна в схватке за бронзовую медаль победила спортсменку из России Марину Симонян и завоевала бронзовую медаль взрослого чемпионата Европы, первую столь важную для себя награду в карьере.

Примечания

Ссылки 
 

Борцы Швеции